Бри́гам Янг (Брайям Юнг; ; ) — американский проповедник, второй президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1844—1877), организатор переселения мормонов в район Большого Солёного озера и строительства Солт-Лейк-Сити.

Детство и юность 
Бригам Янг был девятым из одиннадцати детей Джона и Эбигейл Хау Янгов. Детство Бригама Янга прошло в центральной части штата Нью-Йорк среди густых лесов. Родители были бедны.

У нас никогда не было возможности получить формальное образование в юности, но зато возможностей собирать хворост, рубить деревья, перекатывать брёвна и орудовать среди корней, украшая свои голени, ступни и пальцы ног синяками, было хоть отбавляй.

В 1815 году, когда Бригаму Янгу было 14 лет, его мать умерла. К 16 годам Бригам Янг стал начинающим плотником, столяром, маляром и стекольщиком.

Жизнь в церкви мормонов 
Янг прочёл Книгу Мормона, увлёкся идеями мормонов и в 1832 присоединился к ним, занявшись миссионерской деятельностью. В 1833 году, после смерти жены, присоединился к единоверцам в г. Киртланд, штат Огайо.

Янг был ревностно предан своей новой вере. В феврале 1835 года он стал одним из первых членов Кворума Двенадцати Апостолов. Во время конфликтов между мормонами и населением штата Миссури в 1830-х годах он лишился всего имущества и пережил много невзгод. В 1840 году он отправился в миссионерское путешествие в Англию. Многие новообращённые впоследствии переехали в США и присоединились к существующим мормонским общинам.

В 1844 году, после убийства Джозефа Смита, несмотря на стремление других видных мормонов (напр., Сиднея Ригдона) возглавить церковь, Янг сумел убедить общину, что власть должна перейти к апостолам.

В 1846—1847 годах Янг, ставший новым президентом церкви, вывел своих последователей в штат Юта (в то время территория Мексики), где под его руководством был основан город Солт-Лейк-Сити. Группы переселенцев были также направлены в штаты Айдахо, Невада, Калифорния и Аризона, где мормоны создали около 350 общин и посёлков. Сумел привлечь в Юту около 50 тыс. переселенцев со Среднего Запада и эмигрантов из Европы.

В 1849 году Янг возглавил непризнанный штат Дезерет. В 1851—1858 годах Янг занимал должность губернатора территории Юта, управляя как церковными, так и светскими делами. Стремление мормонов к независимости и постоянное игнорирование требований федеральных чиновников привело к конфликту с правительством США. Президент Бьюкенен решил назначить на пост губернатора территории человека, не принадлежащего к церкви СПД. Противостояние с федеральными властями в Юте привело к т. н. Войне в Юте (1857—1858) — в Юту была направлена регулярная армия. Сначала Янг планировал сжечь Солт-Лейк-Сити и бежать с последователями в Мексику, но в последний момент передумал и согласился оставить пост губернатора. Впоследствии он получил прощение президента.

Одним из самых жестоких эпизодов Ютской войны была резня в Маунтин-Мидоуз — в 1857 году в округе Вашингтон были безжалостно перебиты 120 мирных переселенцев, следовавших из Арканзаса в Калифорнию, включая женщин и детей. Вина за это преступление была возложена на епископа СПД Джона Д. Ли.

Янг до конца жизни оставался главой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и духовным лидером мормонов.

Многожёнство 

Бригам Янг был женат на 55 женщинах и имел 57 детей от этих женщин. Для того, чтобы разместить столь большую семью, Янг построил усадьбу «Лайон-Хаус», где у каждой женщины были отдельные апартаменты.

Бригам Янг в литературе 
В повести «Этюд в багровых тонах» Артур Конан Дойль описывает Бригама Янга как властного и жестокого, но умелого руководителя, державшего в страхе всю общину.

В романе «Налегке» Марка Твена, посетившего мормонскую общину в Солт-Лейк-Сити, Бригам Янг — фактический руководитель территории Юта в отличие от номинальных федеральных властей.

Также Бригам Янг является второстепенным героем в книге-реконструкции «19-я жена» Дэвида Эберсхофа.

Бригам Янг в кино 
 В телесериале о строительстве первой трансконтинентальной железной дороги «Ад на колёсах» роль Бригама Янга исполнил американский актёр Грегг Генри.
 В одном из эпизодов телесериала «Дни в Долине Смерти» роль Бригама Янга исполнил .
 В мини-сериале «Под знаменем небес» второстепенную роль Бригама Янга исполнил американский актёр .

См. также 
 Искупление кровью

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биография 

Президенты Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
Церковные деятели XIX века
Мормонские пионеры
Губернаторы территории Юта
Мормоны Юты
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней